Неплюєв — російське прізвище, яке утворене від церковного чоловічого імені Неплюй.

Жіноча форма прізвища — Неплюєва.

Походження 

Основою прізвища Неплюєв послужило мирське ім'я Неплюй. Нецерковне ім'я Неплюй походить від слова «Неплюй» — «оленяче теля до півроку». До введення на Русі християнства наречення дитини ім'ям, що представляє собою назву тварини або рослини, було дуже поширеною традицією. Це відповідало поганським уявленням людини про світ.

В «Ономастиконе» академіка С. Б. Веселовського згадуються:
 Федір Іванович Неплюй Кобилій, початок XV ст .;
 Іван Кузьмич Неплюй Бровцин, 1550 р.

Неплюй, згодом отримав прізвище Неплюєв.

Відомі носії 

 Неплюєв Адріан Іванович (1712—1750) — резидент в Константинополі.
 Неплюєв Володимир Степанович (1847-мі — раніше 1917) — комендант Очаківської, Севастопольської та Ковенської фортець, інженер-генерал.
 Неплюєв Дмитро Миколайович (1763—1806) — генерал-ад'ютант і статс-секретар імператора Павла I, таємний радник.
 Неплюєв Іван Іванович (1693—1773) — дипломат, головний командир Малоросійського тимчасового Правління гетьманського уряду (з 7 жовтня по 30 листопада 1741 року), Київський губернатор (2 березня 1740 — 7 жовтня 1741 рр.), Оренбурзький губернатор (1744—1758 рр.), Санкт-Петербурзький генерал-губернатор (з вересня 1762 по червень 1763 рр. та з червня по липень 1764 року).
 Неплюєв Іван Іванович (1802—1858) — полковник Київського гусарського полку.
 Неплюєв Леонтій Романович — воєвода кінця XVII століття.
 Неплюєв Микола Іванович (1731—1784) — віце-президент комерц-колегії, сенатор.
 Неплюєв Микола Іванович (1825—1890) — таємний радник, Чернігівський губернський предводитель дворянства.
 Неплюєв Микола Миколайович (1851—1908) — богослов, громадський діяч, педагог і мислитель, засновник Православного Хрестовоздвиженського Трудового Братства в с. Воздвиженське (нині Ямпільського району Сумської області), член англо-російської літературної спілки, Міжнародної Молитовної спілки, головним організатором проведення Конгресу єдиного людства (Париж 1900).
 Неплюєв Семен Олександрович (1744—1804) — сенатор, Член Другої Малоросійської колегії (1773—1778 рр.) в Глухові.
 Неплюєв Семен Протасійович — воєвода кінця XVII — початку XVIII століття.

Примітки